Новий аеропорт Стамбула (; ) — міжнародний аеропорт в районі Арнавуткей на фракійській стороні Стамбула, Туреччина. Аеропорт, що має стати найбільшим аеропортом у світі з пасажирообігом 200 млн на рік, спроектовано через відсутність можливості розвитку наявних аеропортів Стамбула. Після введення в експлуатацію Нового міжнародного аеропорту аеропорт Стамбул-Ататюрк було закрито. Введено в експлуатацію 29 жовтня 2018 року.

Аеропорт є хабом для:
 AtlasGlobal
 Onur Air
 Turkish Airlines

Обґрунтування 
Будівництво нового аеропорту обумовлено неможливістю подальшого розширення аеропорту Стамбул-Ататюрк у густонаселеному районі міста, де нема місця для нових злітно-посадкових смуг. Це суттєво обмежує прийом додаткових чартерних і вантажних рейсів. До того ж через обмеження місць стоянок для літаків і паркувального простору частину рейсів турецького національного перевізника Turkish Airlines було перенесено до аеропорту Стамбул-Сабіха Гекчен на анатолійській стороні (азійській) Стамбула. У 2014 році обидва аеропорти Стамбула прийняли понад 80 мільйонів пасажирів.

Розташування 
Новий аеропорт побудований на перетині сполучних доріг до Арнавуткей, Гектюрк та Чаталджа, до півночі від європейської частини Стамбула між чорноморськими регіонами Єникей та Акпинар. Новий аеропорт матиме площу 7 659 га (з них 172 га зайнято лісом) на березі озера Теркос. Відстань між Новим аеропортом і аеропортом Стамбул-Ататюрк становить близько 35 км по прямій. На терені аеропорту знаходяться закриті вугільні розрізи, які мають бути засипані ґрунтом

Технічна характеристика 
Новий повітряний хаб прийматиме літаки 150 авіакомпаній. Аеропорт матиме 6 злітно-посадкових смуг, стоянку на 600 літаків, 165 телетрапів для пасажирів, чотири термінали з рейковим сполученням між ними, готель та парковку на 70 000 автівок.

Авіалінії та напрямки, лютий 2022

Пасажирські

Вантажні

Пасажирообіг

Примітки

Посилання 

 Official website 
 Operator's website 
 Project plan

Аеропорти Стамбула
Транспорт Стамбула